Kenya 1956-ban vett részt első alkalommal az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári sportünnepen képviseltette magát, kivéve 1976-ban és 1980-ban. Kenya 1998 óta a téli olimpiák résztvevője is.

Az ország sportolói eddig 86 olimpiai érmet nyertek, mindet atlétikában, illetve ökölvívásban.

A Kenyai Nemzeti Olimpiai Bizottságot 1955-ben alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon